Warren est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Étymologie 
D'étymologie germanique, Warren provient de Warinhari, composé de wara-, protection, et de -hari, armée, qui a donné également Werner

Prénom 
En tant que prénom, il est fêté avec les  de même étymologie, les 6 février et 27 août

 Pour voir toutes les pages commençant par Warren, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Warren.

Nom de famille 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adrienne Warren (née en 1987), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Alan Warren (né en 1935), skipper britannique ;
 Ambrose William Warren (c. 1781 — 1856), graveur britannique ;
 Butch Warren (1939-2013), jazzman contrebassiste de hard bop ;
 Cash Warren (né en 1979), producteur américain ;
 Charles Marquis Warren (1912-1990), producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Charles Turner Warren (1762 - 1823), graveur britannique ;
 Clare Warren (1977-), géologue britannique ;
 David H. D. Warren, spécialiste de l'intelligence artificielle ;
 E. Alyn Warren (1874-1940), acteur américain ;
 Earl Warren (1891-1974), personnage clef de la commission Warren ;
 Ed et Lorraine Warren (nés respectivement en 1926 et en 1927), couple américain d'écrivains spécialisés dans les Sciences occultes.
 Eda Warren (1903-1980), monteuse américaine ;
 Edward Warren (v. 1857-1930), acteur et réalisateur américain ;
 Edward Perry  Warren (1860–1928), collectionneur d'Art américain ;
 Elizabeth Warren (née en 1949), femme politique américaine ;
 Fran Warren (1926-2013), chanteuse et actrice américaine ;
 Gerard Warren (né en 1978), joueur de football américain ;
 Hans Warren (1921-2001), poète et écrivain néerlandais ;
 Henry Clarke Warren (1854-1899), orientaliste, traducteur bouddhiste ;
  (1921-2008), diplomate canadien ;
 Jay Warren (né en 1956), politicien britannique de Pitcairn ;
 John Borlase Warren (1753-1822), amiral britannique ;
 John F. Warren (1909-2000), directeur de la photographie américain ;
 Johnny Warren, (1943-2004), footballeur et entraîneur australien ;
 Katherine Warren (1905-1965), actrice américaine ;
 Leonard Warren (1911-1960), baryton américain ;
 Marcia Warren (née en 1943), actrice britannique ;
 Norman J. Warren (1942-2021), réalisateur, producteur, scénariste et monteur de cinéma britannique ;
 
 Richard Warren (1731-1797), médecin anglais ;
 Robert Penn Warren (1905-1989), écrivain américain ;
 
 Shanika Warren-Markland, actrice britannique ;
 Tony Warren (1936-2016), scénariste anglais ;
 Vincent Warren (1938-2017), danseur québécois d'origine américaine ;
 Willie Warren (né en 1989), joueur américain de basket-ball.
 Famille de Warren, famille subsistante de la noblesse française : 
 Édouard de Warren (1871-1962), député (1919-1932) et conseiller général (1925-1931) de Meurthe-et-Moselle
 Raoul de Warren (1905-1992), juriste, historien et écrivain français

Pseudonyme 
 Warren, un chanteur guyanais.

Toponymes

Australie 
 Warren, ville siège du comté de Warren, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
 le comté de Warren (en anglais : ), zone d'administration locale formée autour de la ville de Warren ;

Canada 
 Warren Grove, village de la province de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 , municipalité de l'Ontario issue d'une fusion.

États-Unis 
 Warren, localité du comté de Bradley, dans l'État de l'Arkansas ;
 Warren, ville du comté de Litchfield, dans l'État du Connecticut ;
 Warren, village du comté de Jo Daviess, en Illinois ;
 Warren, localité du comté de Huntington dans l'État de l'Indiana ;
 Warren, localité du comté de Knox, dans l'État du Maine ;
 Warren, ville dans le Massachusetts ;
 Warren, localité du comté de Macomb, dans l'État du Michigan ;
 Warren, ville du comté de Marshall dans l'État du Minnesota ;
 Warren, municipalité du comté de Grafton, dans l'État du New Hampshire ;
 Warren, ville dans l’État de New York ;
 Warren, ville siège du comté de Trumbull, dans l'État de l'Ohio ;
 Warren, ville siège du comté de Warren, dans l'État de Pennsylvanie ;
 Warren, ville du comté de Bristol, dans l'État de Rhode Island ;
 Warren, census-designated place située au Texas ;
 Warren, ville du comté de Washington dans l'État du Vermont ;

Autres 
 Warren Publishing : maison d'édition américaine de bandes dessinées.
 Coupe Warren : objet de la Rome antique, présentant des thèmes  homo-érotiques, et qui appartient maintenant au British Museum, avait été acheté initialement par Edward Perry Warren en 1911.
 Warren, une souche de poules pondeuses aujourd'hui renommée ISA brown.

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais